Сабир Камалович Камалов (19 апреля (2 мая) 1910 года, Ташкент, Сырдарьинская область, Российская империя, — 6 июня 1990 года, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и узбекский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК КП Узбекистана (1957—59 гг.).

Образование 
Окончил Ташкентский институт марксизма-ленинизма (1936), ВПШ при ЦК ВКП(б) (1949).

Биография 
Родился в Ташкенте в семье рабочего. Каракалпак. С 1925 по 1929 рабочий-строитель (маляр, штукатур) на поденных работах в Ташкенте. В 1926 вступил в ВЛКСМ.
 В 1929—1930 — пропагандист партийного кабинета Октябрьского райкома КП(б)Узбекистана (Ташкент)
 В 1930—1936 — на комсомольской работе: в 1930 секретарь Новобухарского райкома ЛКСМ Узбекистана, в 1931—1933 — заместитель заведующего, заведующий массово-экономическим отделом Среднеазиатского крайкома ВЛКСМ, в 1933—1936 — 1-й секретарь Каракалпакского обкома ЛКСМУз.

С 1937 — на руководящей партийной и советской работе.
 В 1936, по окончании учебы в Ташкентском института марксизма-ленинизма, избирается 1-м секретарем Ташлакского райкома КП(б)Уз Ферганской области.
 В 1937—1938 — 1-й секретарь Маргеланского райкома КП(б)Уз Ферганской области.
 В 1938 — заведующий сельскохозяйственным отделом Ферганского обкома КП(б)Уз.
 В 1938—1939 — 2-й секретарь Ферганского обкома КП КП(б)Узбекистана.
 В 1939—1940 — народный комиссар земледелия Узбекской ССР.
 В 1940—1941 — заместитель Председателя Совнаркома Узбекской ССР.
 В апреле 1941— октябре 1946 — 1-й секретарь Каракалпакского обкома КП(б)Узбекистана.
 В 1946—1949 — слушатель ВПШ при ЦК ВКП(б).
 В сентябре 1949 — апреле 1950 — 1-й секретарь Ферганского обкома КП КП(б)Узбекистана.
 В 1950—1955 — секретарь ЦК КП Узбекистана.
 С 22 декабря 1955 по 30 декабря 1957 — Председатель Совета Министров Узбекской ССР.
 28 декабря 1957 в ходе VI чрезвычайного пленума избран Первым секретарем КП Узбекистана взамен Н. А. Мухитдинова (в связи с избранием последнего секретарем ЦК КПСС). Как и Мухитдинов, считается представителем «ташкентского» клана.

По мнению исследователей, при С. К. Камалове в республике началась масштабная коренизация кадров. Местное население воспринимало ее как начало эпохи национального «предвозрождения», отличительным признаком которой стали попытки соблюдения мусульманских обрядов: обрезание, бракосочетание и погребение умерших по обычаям предков. Заведующий отделом культуры ЦК КП Узбекистана внес на рассмотрение высших партийных инстанций вопрос о замене кириллической основы узбекской письменности арабским алфавитом. Такая «коренизация» не имела поддержки и была осуждена московским руководящим центром в лице М. А. Суслова.

15 марта 1959 С.Камалов снят с должности за «допущенное засорение кадров политически неблагонадёжными элементами» и «примиренчески-покровительственное отношение к националистическим проявлениям».
 С марта 1959 по апрель 1962 г. — председатель Ферганского облисполкома.
 1962—1965 — заместитель начальника Главного управления хлебопродуктов УзССР.
 1965—1970 — 1-й заместитель министра хлебопродуктов УзССР.
 1970—1980 — заместитель министра заготовок УзССР.
С мая 1980 года персональный пенсионер союзного значения. Похоронен в Ташкенте.

Депутат Верховного Совета СССР 2-5 созывов (1946—1962). Член ЦРК КПСС в 1956—1961.

Примечания

Литература 
 БСЭ. 2-е изд. Т. 51. М., 1958.
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник /Сост. В. И. Ивкин. М., 1999.
 Вдовин А. И. Русские в XX веке. М., 2004.

Первые секретари ЦК КП Узбекистана
Первые секретари Каракалпакского обкома КП Узбекистана
Первые секретари Ферганского обкома КП Узбекистана
Председатели Ферганского облисполкома
Главы правительства Узбекской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Персональные пенсионеры союзного значения
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Первые секретари Маргеланского райкома КП Узбекистана
Секретари ЦК КП Узбекистана
Первые секретари Ташлакского райкома КП Узбекистана
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Заместители глав правительств Узбекской ССР
Похороненные в Ташкенте